Государственное и административное устройство:
 Ном — в современной Греции.
 Ном — в эллинистическом Египте (также это название употребляется современными историками для обозначения областей Древнего Египта в более ранний период, называвшихся септ).
 Ном — названный по аналогии с египетскими номами вид государства древности в пределах небольшой территории со столицей в городе-государстве.
Топонимы:
 Ном — город в США (штат Аляска).
 Ном — название одной из 11 единиц территориального деления (так называемых «зон переписи населения») неорганизованного боро штата Аляска.
 Ном — река в США (штат Аляска)

Прочее:
 Ном — жанр (форма) древнегреческой музыки.
 НОМ — советская и российская рок-группа.

См. также 
 Нома
 Номос